Municipio de Prairie Dog es el nombre de varios municipios estadounidenses:

 Municipio de Prairie Dog, en el condado de Decatur, Kansas.
 Municipio de Prairie Dog, en el condado de Harlan, Nebraska.
 Municipio de Prairie Dog, en el condado de Sheridan, Kansas.